Barrán o Barran puede hacer referencia a:
 Barran (apellido), apellido.

 Barrán (Piñor), parroquia del concello de Piñor.
 Barrán (Villar de Barrio), lugar de la parroquia de Maus, concello de Villar de Barrio.
 Barran (Irlanda), townland en Eskey, Condado de Cavan, Irlanda.
 Baronet de Barran, título en el Baronetage del Reino Unido.
 Barran (Francia), comuna del departamento de Gers, Francia.
 Barran (Yemen), en la gobernación de Sanaa, Yemen.
 Templo de Barran, templo de Saba, cerca de Marib, Yemen; también conocido como "Trono de Bilqis", que fue dedicado al dios al-Maqah.